НФД:

 «Национальный фонд демократии»

 Национальное фашистское движение